Okręty US Navy o nazwie USS „Myrtle”

 Pierwszy USS „Myrtle” był holownikiem nabytym we wrześniu 1862 roku i sprzedanym w sierpniu 1865 roku.
 Drugi USS „Myrtle” był drewnianym okrętem zaopatrzeniowym dla latarni. Nabyty w 1917 roku i zwrócony do United States Lighthouse Service w lipcu 1919 roku.
 Trzeci USS „Myrtle” (SP-3289) był jednostką patrolową. W służbie w latach 1918-1919.
 Czwarty USS „Myrtle” (WAGL-263) był okrętem zaopatrzeniowym dla latarni oraz okrętem zajmującym się obsługą pomocy nawigacyjnych. Nabyty w 1939 roku i sprzedany w maju 1964 roku.

Myrtle